SaskTel Provincial Men’s Curling Championship 2008 – turniej finałowy prowincjonalnych mistrzostw mężczyzn Saskatchewanu w curlingu. Rywalizacja odbyła się w dniach 6 – 10 lutego 2008 w Balgonie, na lodowisku Balgonie Curling Club.

W ostatniej fazie mistrzostw wzięło udział 16 drużyn, po 5 z eliminacji strefy południowej i północnej i 6 wyłonionych na podstawie pozycji zajmowanych w World i Saskatchewan Curling Tours. Z trzech rund rozgrywanych systemem pucharowym wyłoniono 4 drużyny, które zmierzyły się w fazie Page playoff.

Mistrzem Saskatchewanu został zespół Pata Simmonsa, który pokonał w finale 10:5 Darrella McKee. Mistrz prowincji reprezentował ją podczas Tim Hortons Brier 2008.



Drużyny

Wyniki

Runda finałowa

Finał 
10 lutego 2008, 14:00

Mały finał 
10 lutego 2008, 9:30

1-2 
9 lutego 2008, 19:00

3-4 
9 lutego 2008, 19:00

Runda A 

6 lutego 2008, 15:00

6 lutego 2008, 15:00

6 lutego 2008, 15:00

6 lutego 2008, 15:00

6 lutego 2008, 19:00

6 lutego 2008, 19:00

6 lutego 2008, 19:00

6 lutego 2008, 19:00

7 lutego 2008, 8:30

7 lutego 2008, 8:30

7 lutego 2008, 8:30

7 lutego 2008, 8:30

7 lutego 2008, 19:00

7 lutego 2008, 19:00

8 lutego 2008, 12:00

Runda B 

7 lutego 2008, 15:00

7 lutego 2008, 15:00

7 lutego 2008, 15:00

7 lutego 2008, 15:00

7 lutego 2008, 19:00

7 lutego 2008, 19:00

8 lutego 2008, 8:30

8 lutego 2008, 8:30

8 lutego 2008, 12:00

8 lutego 2008, 12:00

8 lutego 2008, 16:00

8 lutego 2008, 20:00

8 lutego 2008, 20:00

9 lutego 2008, 9:00

Runda C 

8 lutego 2008, 8:30

8 lutego 2008, 12:00

8 lutego 2008, 8:30

8 lutego 2008, 20:00

8 lutego 2008, 20:00

8 lutego 2008, 16:00

8 lutego 2008, 16:00

9 lutego 2008, 9:00

9 lutego 2008, 9:00

9 lutego 2008, 9:00

9 lutego 2008, 14:00

9 lutego 2008, 14:00

Eliminacje

Strefa południowa

Strefa północna

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona mistrzostw

2008
2008 w curlingu